Чивавита има више значења:

 Чивавита (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Чивавита (Ахумада), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Чивавита (Каричи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Чивавита (Кусивиријачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Чивавита (Мадера), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Чивавита (Матачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Чивавита, Чивавита Вијехо (Гомез Паласио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Чивавита, Чивавита Нуево (Гомез Паласио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Чивавита (Селаја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Чивавита (Ел Наранхо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Чивавита (Аоме), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Чивавита (Навохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику